

Filmművészet
Senki (Nobody), 2007-ben bemutatott amerikai televíziós horrorfilm
Senki (Nobadi), 2019-ben bemutatott osztrák filmdráma
Senki (Nobody), 2021-ben bemutatott amerikai akcióthriller